Билли Хэмилтон:

 Хэмилтон, Билли (1866—1940) — американский бейсболист.
 Хэмилтон, Билли (род. 1957) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Хэмилтон, Билли (род. 1990) — американский бейсболист.